Mrčići (Pljevlja), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Pljevlja
 Mrčići (Kosjerić), een plaats in de Servische gemeente Kosjerić